Le nom David Crane peut faire référence à :
 David Crane  (1957-), un scénariste et producteur, cocréateur de la série Friends ;
 David Crane, un historien ;
 David Crane, un ancien procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ;
 David Crane, un concepteur de jeux vidéo, programmeur et cofondateur d'Activision ;
 David Crane, un personnage de fiction, fils de Niles Crane et de Daphne Moon dans le série Frasier.

Voir aussi